ERA B — английский гоночный автомобиль производства компании English Racing Automobiles. Всего было выпущено 13 автомобилей с номерами R1B, R2B, R3B, … , R12B, R14B. Автомобили R4B и R12B имели двигатели объёмом 2 л, остальные модели — 1,5 л. Автомобиль c номером R14B был значительно переделан Бобом Джерардом и получил название ERA B/C.

Результаты выступлений в гонках 

Формула-1 в сезоне 1950
Формула-1 в сезоне 1951
Шасси ERA Формулы-1
Автомобили Формулы-1 1950 года
Автомобили Формулы-1 1951 года